Fritter kan være kortform af eller slang for følgende:
 Pommes frites
 Skolefritidsordning